La Bundesautobahn 44, abbreviata anche in A 44, è una autostrada tedesca che collega il confine con il Belgio alla città di Kassel.

Il tragitto di  è composto di varie tratte, collegate tra loro da altre autostrade o strade statali e, in alcune parti, appartiene agli itinerari delle strade europee E40 e E331. Non è previsto a breve termine la costruzione dei tratti mancanti.

Percorso

Voci correlate 
 Autostrade in Germania
 Autobahn (autostrada)

Altri progetti

Collegamenti esterni

 044